O nome John Rae pode enviar à :
John Rae (economista) (1796–1872), economista escocês qui viveu no Canada ;
John Rae (jornalista) (1845–1915), autor de uma biografia de Adam Smith ;
John Rae (explorador) (1813–1893), explorador do Ártico.

Desambiguações de antropônimos